Пхёна́н-Намдо́ (Южный Пхёнан, ) — провинция в КНДР с административным центром в городе Пхёнсон.

География 
На севере провинция граничит с провинциями Пхёнан-Пукто и Чагандо, на востоке и юго-востоке — с провинциями Хамгён-Намдо и Канвондо, на юге — с провинцией Хванхэ-Пукто и Пхеньяном. С запада омывается Жёлтым морем.

Административное деление 
Провинция поделена на:
 1 особый город (тыккыпси, не путать с тыкпёльси (см. Административное деление КНДР)
 5 городов (си)
 3 района (1 ку и 2 чигу)
 19 уездов (кун).

Особый город 
 Нампхо, особый город (; образован в 2004)

Города 
 Пхёнсон, административный центр провинции (; образован в декабре 1969)
 Анджу (; образован в августе 1987)
 Кэчхон (; образован в августе 1990)
 Сунчхон (; образован в октябре 1983)
 Токчхон (; образован в июне 1986)

Районы 
 Чхоннам(-гу) ()
 Тыкчан(-чигу) ()
 Унгок(-чигу) ()

Уезды 
 Чынсан ()
 Хвечхан ()
 Мэнсан ()
 Мундок ()
 Нёнвон ()
 Ончхон ()
 Пукчхан ()
 Пхёнвон ()
 Синян ()
 Сончхон ()
 Сукчхон ()
 Тэхын ()
 Тэдон ()
 Ынсан ()
 Яндок ()

Ниже перечислены бывшие уезды Пхёнан-Намдо, вошедшие в состав Нампхо в 2004 году:
 Чхоллима ()
 Кансо ()
 Йонган ()
 Тэан ()

См. также 
 Провинции Кореи

Примечания

Литература